Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as US Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt Serena Williams volt, aki ebben az évben is megnyerte a versenyt, a döntőben 7–5, 6–7(6), 6–1-re legyőzve a második kiemelt Viktorija Azarankát.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

N1